Pierre Faure peut désigner :
 Pierre Faure (1778-1855), un ingénieur géographe français ;
 Pierre Faure (1904-1988), un prêtre jésuite et pédagoge français ;
 Pédagogie Pierre Faure.

Voir aussi 
 Pierre Faure-Lacombe (1752-1833), un homme politique français